Serienjunkies ist der Name folgender Websites:
 Serienjunkies.de, Branchenportal mit Fokus auf US-amerikanische Fernsehserien
 Serienjunkies.org, stellt Links zum Download von Fernsehserien bereit